Иневеж — деревня в Ивановском районе Ивановской области России, входит в состав Новоталицкого сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Ступкинского торфопредприятия переименован в Иневеж.

Население

Инфраструктура 
Действовало в советское время Ступкинское торфопредприятие.

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)